Molitor (lateinisch „Müller“) steht für:
 Molitor (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Molitor von Mühlfeld, deutsches Adelsgeschlecht
 Piscine Molitor, Schwimmbad in Paris
 Molitor-Zweckleuchten, Leuchtenhersteller in Berlin und in Leipzig

Siehe auch:
 Molitoris
 Mehlkäfer (Tenebrio molitor)
 Latinisierung
 Liste latinisierter Namen